Índice Nasdaq puede hacer referencia a:
Nasdaq Composite: índice bursátil de Estados Unidos que incluye todos los valores que cotizan en el mercado Nasdad; o
Nasdaq 100: índice bursátil de Estados Unidos que recoge a los 100 valores de las compañías más importantes del sector de la industria.